Amerikai Egyesült Államok
 Centertown (Kentucky)
 Centertown (Missouri)
 Centertown (Tennessee)